Ponad krainą cieni – piąty tom serii komiksowej Thorgal. Jego autorami są Jean Van Hamme (scenariusz) i Grzegorz Rosiński (rysunki). Komiks ukazał się w oryginale francuskim w  1983 roku nakładem wydawnictwa Le Lombard. Po polsku wydała go po raz pierwszy oficyna wydawnicza Orbita w 1990 roku; album wznowił Egmont Polska w 2001 roku.

Streszczenie 
Bohater po stracie Aaricii został żebrakiem tułającym się po ulicach razem z zakochaną w nim Shaniah. W jednej z gospód spotyka ich Wargan - służący u boku Galathrona, dziedzica tronu i przyszłego władcy na Brek Zarith. Sprowadzają oni Thorgala do końca ziem zamieszkiwanych przez ludzi, aby doszedł do siedziby Śmierci, u której przywróci życie swojej ukochanej Aaricii. Thorgal, nie mogąc pogodzić się z dotychczasowym przekonaniem o jej śmierci, odzyskuje nadzieję. Podejmuje się zatem zadania. O ile wyzwanie zostało powierzone Thorgalowi, w jego ślad rusza Shaniah, chcąca przeżyć przygodę w świecie, do jakiego nie należy. Oboje trafiają do ogrodu Asgarda, w którym wita ich Strażniczka Kluczy. Przestrzega ona bohaterów przed zbaczaniem z wyznaczonej im drogi, gdyż następstwa zejścia ze ścieżki byłyby nieprzewidziane. Thorgal i Shaniah skutecznie opierali się koniecznościom złamania boskiego zakazu aż do momentu, w którym twór przedstawiający Aaricię zmusił wikinga do opuszczenia trasy. Z ogrodu Thorgal wraz z Shaniah trafili do siedziby Śmierci, w której szansa wyratowania chorej Aarici, przebywającej na dworze Shardara Mocarnego, znów była bliska ziszczeniu. W tym celu jedna z otaczających nici życia musiałaby zostać przerwana, aby nić żony Thorgala ponownie się napięła. Shaniah wyręczyła w tej próbie siły swego ukochanego, niezdolnego do poświęcenia czyjegoś życia w imię miłości. Podczas ostatniej przeprawy przez labirynt korytarzy Niflhelu - krainy zmarłych - Strażniczka Kluczy odebrała Thorgalowi klucz do drugiego świata, który ofiarowała mu niegdyś podczas perypetii w kraju Aran. Odesłała tym samym tułających się w innym świecie do jedynego wyjścia z podziemi. Ostatecznie bariery uniemożliwiły śmiertelniczce przekroczenie granic śmierci - przerwała ona bowiem nieświadoma własną nić życia, by ratować Aaricię. Na powierzchnię wychodzi ostatecznie Thorgal, poprzysięgając sobie, iż nigdy nie wymaże Shaniah z pamięci. Po czym udaje się z Warganem i Galathornem na misję ratowania królestwa Brek Zarith.

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna, francuskojęzyczna strona poświęcona serii Thorgal
 Polskojęzyczna strona poświęcona serii Thorgal

Thorgal
Twórczość Grzegorza Rosińskiego
Twórczość Jeana Van Hamme’a